Віла-Нова-да-Раїня () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Нова-да-Раїня (Азамбужа) — парафія.
 Віла-Нова-да-Раїня (Тондела) — парафія.